«Вкус халвы» — фильм-сказка режиссёра Павла Арсенова на восточные мотивы, приквел приключений Ходжи Насреддина, где он предстаёт подростком. Снят в 1975 году на Ялтинском филиале Киностудии имени М. Горького. Фильм посвящён памяти создателя литературного образа Насреддина писателя Леонида Соловьёва.

Сюжет 
Много лет великий эмир Бухары не знает счастья — он утратил волшебный вкус халвы, и теперь жизнь для него кислая, как лимон. А в доме бедного гончара Шир-Мамеда — счастье: у него чудесным образом появился маленький сынок, и звать его — Насреддин. И кто бы знал, на что способен этот юный плут и остряк?! Уже вся Бухара наслышана о проделках Насреддина! Может быть, ему удастся вернуть приунывшему эмиру вкус халвы?

В ролях

Роли исполняли 
 Рифат Мусин — Ходжа Насреддин
 Наби Рахимов — Шир-Мамед
 Мушрафа Касымова — жена Шир-Мамеда
 Армен Джигарханян — эмир
 Евгений Евстигнеев — визирь Шамсуддин Адхам
 Леонид Каневский — начальник стражи Худайкул
 Ляля Чёрная — цыганка
 Усман Салимов — Мирза-Карим
 Александр Калягин — дворцовый повар

Жители благородной Бухары 
 Гани Агзамов,
 Максуд Атабаев,
 Фархад Аминов,
 А. Атакулов,
 Шавкат Газиев,
 Б. Джамалов,
 Турсунбой Иминов,
 Шариф Кабулов,
 Анвар Кенджаев,
 Хуррам Касымов,
 Григорий Лямпе,
 Максуд Мансуров,
 Туган Режаметов,
 Игорь Суровцев,
 Яхьё Файзуллаев,
 Х. Юлдашев,
 Батур Халиков,
 Фархад Хайдаров,
 Рустам Тураев.

Съёмочная группа 
 Сценарий: Виктора Витковича
 Режиссёр-постановщик: Павел Арсенов
 Оператор-постановщик: Сергей Филиппов
 Художник-постановщик: Николай Емельянов
 Композитор: Евгений Крылатов
 Режиссёр: И. Сосланд
 Оператор: Е. Майоров
 Звукооператор: В. Вольский
 Монтажёр: Р. Цегельницкая
 Текст песен: Ю. Энтина
 Редактор: Т. Протопопова
 Художник по костюмам: Н. Хачатрян
 Художник-гримёр: Т. Колосова
 Симфонический оркестр Госкино СССР
 Дирижёр: Г. Гаранян
 Директор картины: Александр Казачков

Песни 
В фильме звучат песни композитора Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина.
 «Песня Насреддина» — Геннадий Белов
 «Дуэт Шир-Мамеда И Его Жены» — Инна Мясникова и Владислав Лынковский
 «Попевки Базара» — Владислав Кузин, Павел Бабаков, Стас Борисов, Владислав Лынковский
 «Песня Глашатая» — Павел Бабаков
 «Диван» — Анатолий Горохов
 «Песня Поваров» — Павел Бабаков, Стас Борисов, Владислав Кузин
 «Песня Цыганки» — Элеонора Иванова
 «Песня Эмира» — Армен Джигарханян
 «Первая песня визиря» («Не хочу принимать я мучения») — Анатолий Горохов
 «Вторая песня визиря» («О, идёт эмир прекрасный») — Анатолий Горохов

Съёмки 
Съёмки фильма происходили в Восточном Крыму, декорации Бухары были построены бутафорским цехом Ялтинской киностудии под руководством художника Николая Емельянова.

Павел Арсенов так сформулировал своё видение главного героя: «Ходжа Насреддин — это мальчик с бубном в руках и с голубем на плече. Он несет людям музыку и вечную надежду взлететь. Потом он будет много смеяться, чтобы помочь людям преодолеть страдания. Но в моей картине он будет учиться страдать, чтобы потом иметь право смеяться».

Технические данные 
Фильм снят на плёнке Шосткинского химкомбината «Свема».

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Вкус халвы» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1975 года
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы-сказки СССР
Ходжа Насреддин